Willem I van Chalon, graaf van Chalon (1113-ca. 1150)
 Willem II van Chalon, graaf van Chalon (ca. 1150-1174)
 Willem van Chalon (Auxerre), graaf van Auxerre (1279-1304)
 Willem van Chalon-Arlay, prins van Orange en heer van Arlay (1463-1475)